Stadion 1. November 1954 steht für folgende Stadien in Algerien:

 Stadion 1. November 1954 (Algier)
 Stadion 1. November 1954 (Batna)
 Stadion 1. November 1954 (Tizi-Ouzou)